

Patronymes 
Ananiev (masculin ; ) ou Ananieva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anatoli Ananiev (1925-2001), écrivain soviétique
 Andreï Ananiev (1992-), joueur russe de volley-ball
 Metodi Ananiev (1986-), joueur bulgare de volley-ball

Toponymes 
 Ananiev, nom russe de la ville d'Ananiv en Ukraine.

Patronyme russe